Дэниел Дэвис:
 Дэвис, Дэнни (; род. 1941) — член Палаты представителей США.
  (род. 1945) — американский актёр театра и кино.
 Вуд, Эдвард (также известен под именем Дэниэл Дэвис; 1924—1978) — американский сценарист, режиссёр, продюсер, актёр, писатель и специалист по монтажу фильмов.